Бартон Роберт Джонсон (; род. 13 декабря 1970) — американский актёр, наиболее известный благодаря роли тренера Джека Болтона в серии фильмов «Классный мюзикл».

Биография 
Барт Джонсон родился в Голливуде, Калифорния. У него есть братья Адам Джонсон и Брэд Джонсон. Он женат на актрисе Робин Лайвли с 25 сентября 1999 года. У пары есть трое детей: Бейлен, Кейт и сын Уайатт Блейк.

Он провел большую часть своего детства на телевиденье с матерью Шарлин Джонсон, которая была парикмахером для сериалов, включая «Морк и Минди» (1978) и «Ангелы Чарли» (1976). Он вместе с семьей переехал в Парк Сити, Юта, США когда ему было четырнадцать лет.

В фильмах «Классный мюзикл», Джонсон играл тренера баскетбольной команды Ист-Хай, который также является отцом главного героя Троя Болтона (актер Зак Эфрон).

В 2007 году Джонсон снимал свою первую работу в качестве сценариста и режиссёра — фильм «The Run», снятый в Парагвае.

Фильмография

Примечания

Ссылки